Axioma, Postulaat (wetenschap), niet bewezen bewering die tot grondslag dient voor het bewijs van andere beweringen of stellingen
 Postulaat (religie), proeftijd van drie tot twaalf maanden in sommige kloosters, voorafgaand aan het noviciaat